SFC steht als Abkürzung für:

 die Tageszeitung San Francisco Chronicle
 Securities and Futures Commission, die Börsenregulierungsbehörde Hongkongs
 Sequential Function Chart, eine Ablaufsprache einer Speicherprogrammierbaren Steuerung
 Sergeant First Class, Rang des amerikanischen Militärs
 Servette FC Genève, ein Fussballclub in Genf
 SFC Energy AG, ein Hersteller von Brennstoffzellen
 SFC Opava, ein tschechischer Fußballverein aus Opava
 Shop-Floor-Communication
 Shop Floor Control, die englische Bezeichnung für Werkstattsteuerung
 Software Freedom Conservancy, Non-Profit Organisation
 Specific Fuel Consumption, siehe Spezifischer Kraftstoffverbrauch
 Stock-Flow Consistent Model, eine Gruppe volkswirtschaftlicher Modelle
 Studenten für Christus
 Super Family Computer, asiatische Bezeichnung des Super Nintendo Entertainment System
 Supercritical Fluid Chromatography, die englische Bezeichnung für Überkritische Fluidchromatographie
 Suspended Family Coaster, ein Achterbahnmodell von Vekoma
 Surface, in der Luftfahrt Bezugspunkt für Höhenangaben auf die Erdoberfläche, siehe Flughöhe
 Swakopmund FC, ein Sportverein aus Swakopmund in Namibia
 System File Checker, ein Systemdatei-Überprüfungsprogramm von Microsoft Windows

SFC